C36H44N4O8 – formula molecolare del Coproporfirinogeno III
C36H44N4O8 – formula molecolare del Coproporfirinogeno I

Formule molecolari